Blood of the Nations () — двенадцатый студийный альбом группы Accept, выпущенный в 2010 году, после четырнадцатилетнего перерыва (предыдущий студийный альбом Predator вышел в 1996 году).

Об альбоме 
Blood of the Nations первый альбом группы с Марком Торнильо в качестве вокалиста. Кроме того, впервые после студийной работы Balls to the Wall на альбоме играет гитарист Герман Франк.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Марк Торнильо — вокал
 Вольф Хоффманн — гитара
 Герман Франк — гитара
 Петер Балтес — бас-гитара
 Штефан Шварцман — ударные

Примечания 

2010
Альбомы Nuclear Blast Records